Fred Davis peut désigner :
 Fred Davis (1913-1998), joueur de snooker anglais ;
 Fred Davis (1918-1995), joueur de baseball américain.